Пелевін Віктор Олегович (1962) — російський прозаїк і перекладач.
 Пелевін Іван Всеволодович (1900—1937) — український радянський партійний діяч.

Прізвища